Межигорка — название населённых пунктов на Украине:
 Межигорка — село в Немировском районе Винницкой области.
 Межигорка — село в Шполянском районе Черкасской области.